Дракон Спайро () — персонаж одноимённой игровой серии, впервые представленной в 1998 году. Создан Чарльзом Зембилласом, также являющимся автором серии игр о Крэше Бандикуте.

Концепция персонажа

Личность 
На протяжении всех игр показывается как энергичный и любопытный, не задумывающийся о собственной безопасности дракон, прославившийся своим мужеством и дерзким отношением к опасности (хотя он совсем мал в оригинальной серии). Спайро всегда готов прийти на помощь своим друзьям и незнакомцам, если те попали в беду.

Внешность 
Спайро изображён в виде маленького фиолетового дракончика с небольшими крыльями и крупными изогнутыми рогами. На спине и хвосте есть большие шипы, похожие на ирокез. Он заметно меньше остальных драконов и передвигается на четвереньках, хотя большинство его сородичей двуногие. Во время разработки первой игры планировалось, что Спайро будет зелёного окраса, но из-за обилия зелёного фона в игре, на котором Спайро был попросту невидим, было решено перекрасить дракона.

Способности 
Основные боевые навыки Спайро — удар противников рогами и атака огненными шарами. В более поздних играх демонстрируются нераcкрытые ранее способности Спайро, такие как полёт и ледяное дыхание.

Список игр о Драконе Спайро (Spyro the Dragon)

Оригинальная серия 
 Spyro the Dragon — PlayStation (1998—1999, Insomniac Games) — самая первая игра про Спайро. Гнасти Гнорк атаковал Драконье Королевство, используя магию, тем самым превратив драконов в каменные статуи. Однако заклинание злодея не подействовало на маленького дракона Спайро. Ему придётся спасти своих друзей драконов и победить Гнорка.
 Spyro 2: Ripto's Rage!, Spyro 2: Gateway to Glimmer, Spyro x Sparx: Tondemo Tours — PlayStation (1999—2000, Insomniac Games) — Спайро стремится найти хорошее место для тёплого отдыха и подальше от дождливой погоды. Когда он пытается пройти через портал, который должен привести к отпуск, он попадает в Авалар, где Рипто, злой волшебник, провозгласил себя правителем этих земель, и Спайро должен победить его.
 Spyro 3: Year of the Dragon — PlayStation (2000, Insomniac Games) — на этот раз в мире драконов возникла новая угроза. Злая Колдунья и её армия Райноков украла все яйца драконов для своих коварных планов. Спайро и его друзья обязаны отыскать все яйца и победить врага.

GBA 
 Spyro: Season of Ice — (2001—2002, Digital Eclipse Software)
 Spyro 2: Season of Flame — (2002, Digital Eclipse Software)
 Spyro: Attack of the Rhynocs — (2003, Digital Eclipse Software)
 Spyro Orange: The Cortex Conspiracy, Spyro Fusion, Spyro Advance: Waku Waku Tomodachi Daisakusen! — (2004, Vicarious Visions) сюжет начинается с того, что главный враг Крэша — Доктор Нео Кортекс, и один из постоянных врагов Спайро — Рипто, стали союзниками, чтобы общими усилиями уничтожить героев и захватить свои миры. Используя армию Риноков Рипто, Кортекс генетически изменяет их, и пускает в мир Крэша, Рипто же посылает армию Кортекса в мир Спайро. В обоих мирах главные герои начинают искать разгадку чтобы спасти свои миры, впоследствии Спайро и Крэш встречают друг друга на пересечении миров и принимают друг друга за врагов и вступают в бой. В итоге они объединяются, чтобы победить злодеев.

Легенда о Спайро (The Legend of Spyro) 
 The Legend of Spyro: A New Beginning — GameCube, Game Boy Advance, PlayStation 2, Xbox, мобильные телефоны (2006, Krome Studios); Nintendo DS (2006, Amaze Entertainment)
 The Legend of Spyro: The Eternal Night — Game Boy Advance, Nintendo DS, PlayStation 2, Wii, мобильные телефоны (2007, Amaze Entertainment, Krome Studios)
 The Legend of Spyro: Dawn of the Dragon — Nintendo DS, PlayStation 2, PlayStation 3, Wii, Xbox 360, мобильные телефоны (2008, Krome Studios, Amaze Entertainment)

Skylanders 
 Skylanders: Spyro's Adventure — Nintendo 3DS, OS X, PlayStation 3, Wii, Wii U, Windows, Xbox 360 (2011, Toys For Bob)
 Skylanders: Giants — Nintendo 3DS , OS X, PlayStation 3, Wii, Wii U, Windows, Xbox 360 (2012, Toys For Bob)
 Skylanders: Swap Force — Nintendo 3DS, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii, Wii U, Xbox 360, Xbox One (2013, Toys For Bob)
 Skylanders: Trap Team — Wii, Wii U, Nintendo 2DS, Nintendo 3DS, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One (2014, Toys For Bob)
 Skylanders: SuperChargers — PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Xbox 360, Xbox One, iOS (2015, Toys For Bob)

Прочие 
 Spyro: Enter the Dragonfly — Nintendo GameCube (2002, Equinox Digital Entertainment), PlayStation 2 (2002, Check Six Studios) — Рипто со своими приспешниками возвращается и крадёт всех стрекоз, так как драконы лишаются некоторых магических сил, если у них нету стрекоз, их верных спутников по жизни. Соответственно, Спайро должен их всех найти. Данная игра считается первой «провальной» из серии игр.
 Spyro — мобильные телефоны (2003)
 Spyro: Ripto Quest — мобильные телефоны (2004, Digital Bridges)
 Spyro: A Hero’s Tail — Nintendo GameCube, PlayStation 2, Xbox (2004, Eurocom)
 Spyro the Dragon — мобильные телефоны (2005)
 Spyro: Shadow Legacy — Nintendo DS (2005, Amaze Entertainment)

Эпизодические роли в играх Crash Bandicoot 
 В Crash Bandicoot Purple: Ripto's Rampage (2004) для Game Boy Advance имеется много персонажей из Spyro the Dragon. Сам Спайро не является играбельным.
 Действие Spyro Orange: The Cortex Conspiracy происходит в мире, схожем с игровым миром Крэша.
 В конце Crash Twinsanity можно видеть Спайро, охраняющего свои сокровища.
 В Crash Nitro Kart для Game Boy Advance Спайро можно открыть, победив Velo командой бандикутов (интересно, что его охраняет Ука Ука).

Критика 
GameRevolution раскритиковал озвучку Спайро в Spyro the Dragon, негативно сравнив его с , которого также озвучивал Карлос Алазраки. Обозреватели IGN вначале высоко оценили дизайн Спайро, написав, что он «милый, но не тошнотворно милый», но позже раскритиковали его за то, что он «немного безвкусный, и не тот талисман, в который я бы влюбился… он похож на смесь большого щенка и осла, покрашенного в фиолетовый цвет». UGO.com включил Спайро в список «Самых милых персонажей видеоигр», заявив: «Фиолетовый парень был милым, но недостаточно милым, чтобы победить в Великой войне талисманов Playstation 1998 года». В издании Guinness World Records Gamer’s Edition 2011 года Спайро занял 39-е место среди самых популярных персонажей видеоигр. В 2012 году GamesRadar назвал Спайро «одним из самых привлекательных мифологических существ всех времён» и поставил на 92-ое место среди «самых запоминающихся, влиятельных и крутых» протагонистов в играх. В том же году он занял 9-е место в списке «25 самых крутых драконов в видеоиграх», составленном изданием Complex, а составитель Оби Аньяву заявил, что Спайро «действительно оригинален уже благодаря своему размеру и цвету». Рави Синха из GamingBolt назвал Спайро после его появления в Skylanders вторым в списке «Худший дизайн персонажей видеоигр», заявив, что «милый, невинный, огнедышащий Спайро не заслужил своего ужасного редизайна. Любимый многими фанатами PlayStation старой школы, Спайро был введён в Skylanders с большим энтузиазмом. Его текущий дизайн, казалось, должен был сделать его более… драконоподобным? Вместо этого Спайро стал выглядеть на грани пугающего, но все ещё глупо, в отличие от обычного героического образа». HobbyConsolas также включил Спайро в список «30 лучших героев за последние 30 лет».

Примечания

См. также 
 Spyro the Dragon (серия)
 Крэш Бандикут (персонаж)

Ссылки 
 Американский официальный сайт
 darkSpyro — крупнейший в мире сайт, посвящённый Спайро
 Spyro Realms — крупнейший российский сайт, посвящённый Спайро

Spyro the Dragon
Персонажи платформеров
Вымышленные драконы
Персонажи комиксов
Мужские персонажи компьютерных игр